Tulka kan syfta på följande platser:
Finns även en by i Uppland som heter det namnet.

Sverige
Tulka, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun

Australien 

 Tulka (ort), South Australia, Lower Eyre Peninsula, 

Robotskapade Australienförgreningar